Карлі Галліксон і Лора Гренвілл були чинними чемпіонками, але вирішила того разу не брати участі this year.

Крістіна Фусано і Ракель Копс-Джонс виграли титул, у фіналі перемігши Стефані Дюбуа і Рената Ворачова з рахунком 6–2, 7–6(8–6).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Challenge Bell
2007